XEKH-AM' é uma estação de rádio localizada na cidade de Queretaro, em Queretaro (México).

Transmite nos 10"20 KHz. É conhecida como a Rádio Centro 1020. O slogan é "Al Servicio de Queretaro" (português: Ao serviço de Queretaro").

Estações de rádio do México